Le qualificazioni del singolare  dell'Open 13 2008 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Open 13  2008 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Robin Haase (primo turno)
 Thierry Ascione (ultimo turno)
 Miša Zverev (ultimo turno)
 Andrej Golubev (ultimo turno)

 Tejmuraz Gabašvili (Qualificato)
 Peter Wessels (primo turno)
 Jesse Huta Galung (Qualificato)
 Michail Elgin (Qualificato)

Qualificati 

 Michail Elgin
 Tejmuraz Gabašvili

 Jesse Huta Galung
 Ivan Dodig

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open 13 2008
ATP Tour 2008